Алто има више значења:
 Алто (Калифорнија)
 Алто (Џорџија)
 Алто (Тексас)
 Алто (Кунео)
 Алто (Виченца)